Дюфренуа () — французская фамилия.

Известные носители 
 Дюфренуа, Аделаида-Жийет (1765—1825) — французская поэтесса.
 Дюфренуа, Арман Пьер (1792—1857) — французский геолог и минералог.
 Дюфренуа, Жорж (1870—1943) — французский художник-постимпрессионист.

См. также 
 Дю Фреснуа, Шарль Альфонс ((); 1611—1668) — французский поэт и художник.